

Група А 

|}

|}

Група Б

Група В

Група Г

Група Д

Група Е

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали и Финали

Полуфинали 

|}

Трето място 

|}

Първо място 

|}

Външни препратки 
 Резултати и класиране в официалния сайт на ЦЕВ

Състезания по волейбол
Спорт в Европа